— железнодорожная станция на линиях Фукутосин, Юракутё и Сэйбу-Юракутё расположенная в специальном районе Нэрима, Токио. Станция обозначена номером F-06 на линии Фукутосин и Y-06 на линии Юракутё. Была открыта 24 июня 1983 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Котакэ-Мукаихара 
 Seibu Railway: Станция Котакэ-Мукаихара